Fannie – variante del nome proprio di persona femminile Fanny
 Fannie – personaggio della serie Pokémon
 Fannie Bay – quartiere della città australiana Darwin

Pagine correlate 
Fanny